Jurre Bosman, Nederlands presentator
 Jurre Geluk, Nederlands televisiepresentator
 Jurre Haanstra, Nederlands componist

 Jurre & Sip, webstrip
 Jurre (voornaam), een van oorsprong Friese voornaam